Jesse Ellis Lingard (ur. 15 grudnia 1992 w Warrington) – angielski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Nottingham Forest oraz w reprezentacji Anglii. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018.

W swojej karierze grał także w takich zespołach jak Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County oraz West Ham United.

1 czerwca 2022 roku Manchester United poinformował o nie przedłużeniu kontraktu z Lingardem.

W reprezentacji Anglii zadebiutował 8 października 2016 w wygranym 2:0 meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 z Maltą. Po Mistrzostwach Świata w 2018 roku zrezygnowano z niego, ponieważ stracił formę. 

W styczniu 2021 został wypożyczony do West Hamu United, gdzie odbudował swoja formę. Szło mu na tyle dobrze, że znalazł się w kadrze reprezentacji Anglii na marcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 23 kwietnia 2022)

Sukcesy

Manchester United 
 Puchar Anglii: 2015/2016
 Tarcza Wspólnoty: 2016
 Puchar Ligi: 2016/2017
 Liga Europy UEFA: 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  na oficjalnej stronie the Football Association 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Leicester City F.C.
Piłkarze Birmingham City F.C.
Piłkarze Brighton & Hove Albion F.C.
Piłkarze Derby County F.C.
Piłkarze West Ham United F.C.
Piłkarze Nottingham Forest F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Warrington